Wach sein steht für
 den Wachzustand, nicht schlafen
 lebhaft, munter sein
 erhöhte Aufmerksamkeit

Wach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wach (1843–1926), deutscher Rechtswissenschaftler, Vater von Felix Wach
 Aloys Wach (1892–1940), österreichischer Maler und Graphiker
 Curt Wach (1906–1974), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Felix Wach (1871–1943), deutscher Amtshauptmann und Geheimrat, Jurist, Sohn von Adolf und Vater von Joachim Wach
 Gilles Wach (* 1956), französischer römisch-katholischer Priester, Gründer und Generalprior
 Hans Wach (1879–1961), deutscher Ingenieur
 Hugo Wach (1872–1939), deutscher Architekt, Bruder von Felix Wach
 Joachim Wach (1898–1955), deutscher Religionswissenschaftler und Soziologe, Sohn von Felix Wach
 Karl Wach (1878–1952), deutscher Architekt
 Karl Wilhelm Wach (1787–1845), deutscher Maler
 Katharina Wach (1876–1956), Tochter von Ernst von Mendelssohn-Bartholdy, siehe Villa Wach
 Mariusz Wach (* 1979), polnischer Boxer
 Rudi Wach (* 1934), österreichischer Bildhauer

Wach bezeichnet:
 Wach (Fluss), ein Nebenfluss des Ob in Sibirien (Russland)

Werke:
 Wach (Film), ein Spielfilm des deutschen Regisseurs Kim Frank

Siehe auch:

 Wachheit, Wache, Bewachung
 Vigilanz (Bewusstseinszustand)
 Vach